HOK peut faire référence à :
 Hellmuth, Obata & Kassabaum, cabinet d'architecture américain.

 Hok, village de Suède dans le comté de Jönköping.

 Åke Hök (1889-1963), colonel des Forces armées suédoises et cavalier suédois de saut d'obstacles.

hok peut faire référence à :
 langues hokanes, selon le code IETF.

Code